Seznam vítězů nizozemské fotbalové ligy uvádí mužstva, která se v jednotlivých ročnících nizozemské fotbalové ligy umístila na prvních třech místech.

Vítězové v jednotlivých ročnících 
Zdroj:

{| class=wikitable style="border-collapse:collapse"
|- style="background:#FF9F00; font-weight:bold; color:#FFFFFF"
|colspan=4|<center>   Eredivisie (1956 – dosud)     
|- align=center style="background:#efefef; font-weight:bold;"
|width="6%"|Ročník
|width="11%"|Mistr 
|width="8%"|2. místo
|width="8%"|3. místo
|-
| align=center | 1956 – 1957
|AFC Ajax 
|Fortuna '54 FOR
|Sportclub Enschede TWE
|-
| align=center | 1957 – 1958
|DOS  UTR
|Sportclub Enschede TWE
|AFC Ajax 
|-
| align=center | 1958 – 1959
|Sparta Rotterdam 
|Rapid JC RJC
|Fortuna '54 FOR
|-
| align=center | 1959 – 1960
|AFC Ajax    
|Feyenoord
|PSV Eindhoven
|-
| align=center | 1960 – 1961
|Feyenoord 
|AFC Ajax
|VVV-Venlo
|-
| align=center | 1961 – 1962
|Feyenoord 
|PSV Eindhoven
|Blauw-Wit Amsterdam
|-
| align=center | 1962 – 1963
|PSV Eindhoven 
|AFC Ajax
|Sparta Rotterdam
|-
| align=center | 1963 – 1964
|DWS 
|PSV Eindhoven
|Sportclub Enschede TWE
|-
| align=center | 1964 – 1965
|Feyenoord 
|DWS
|ADO Den Haag
|- 
| align=center | 1965 – 1966
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| ADO Den Haag
|- 
| align=center | 1966 – 1967
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| Sparta Rotterdam
|- 
| align=center | 1967 – 1968
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| Go Ahead Eagles
|-
| align=center | 1968 – 1969
| Feyenoord 
| AFC Ajax
| FC Twente
|- 
| align=center | 1969 – 1970
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 1970 – 1971
| Feyenoord    
| AFC Ajax
| ADO Den Haag
|-
| align=center | 1971 – 1972
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| FC Twente
|-
| align=center | 1972 – 1973
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| FC Twente
|-
| align=center | 1973 – 1974
| Feyenoord 
| FC Twente
| AFC Ajax
|-
| align=center | 1974 – 1975
| PSV Eindhoven 
| Feyenoord
| AFC Ajax
|- 
| align=center | 1975 – 1976
| PSV Eindhoven 
| Feyenoord
| AFC Ajax
|- 
| align=center | 1976 – 1977
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| AZ Alkmaar '67 AZ
|- 
| align=center | 1977 – 1978
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| AZ Alkmaar '67 AZ
|-
| align=center | 1978 – 1979
| AFC Ajax  
| Feyenoord
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 1979 – 1980
| AFC Ajax 
| AZ Alkmaar '67 AZ
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 1980 – 1981
| AZ Alkmaar '67  AZ
| AFC Ajax
| FC Utrecht
|-
| align=center | 1981 – 1982
| AFC Ajax    
| PSV Eindhoven
| AZ Alkmaar '67 AZ
|-
| align=center | 1982 – 1983
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| PSV Eindhoven
|-
| align=center | 1983 – 1984
| Feyenoord 
| PSV Eindhoven
| AFC Ajax
|-
| align=center | 1984 – 1985
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| Feyenoord
|- 
| align=center | 1985 – 1986
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| Feyenoord
|- 
| align=center | 1986 – 1987
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| Feyenoord
|- 
| align=center | 1987 – 1988
| PSV Eindhoven    
| AFC Ajax
| FC Twente
|-
| align=center | 1988 – 1989
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| FC Twente
|- 
| align=center | 1989 – 1990
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| FC Twente
|- 
| align=center | 1990 – 1991 
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| FC Groningen
|-
| align=center | 1991 – 1992
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| Feyenoord
|-
| align=center | 1992 – 1993
| Feyenoord 
| PSV Eindhoven
| AFC Ajax
|-
| align=center | 1993 – 1994
| AFC Ajax 
| Feyenoord
| PSV Eindhoven
|-
| align=center | 1994 – 1995
| AFC Ajax 
| Roda JC
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 1995 – 1996
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| Feyenoord
|- 
| align=center | 1996 – 1997
| PSV Eindhoven 
| Feyenoord
| FC Twente
|- 
| align=center | 1997 – 1998
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| Vitesse
|-
| align=center | 1998 – 1999
| Feyenoord 
| Willem II Tilburg
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 1999 – 2000
| PSV Eindhoven 
| SC Heerenveen
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2000 – 2001
| PSV Eindhoven 
| Feyenoord
| AFC Ajax
|- 
| align=center | 2001 – 2002
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2002 – 2003
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| Feyenoord
|-
| align=center | 2003 – 2004
| AFC Ajax 
| PSV Eindhoven
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2004 – 2005
| PSV Eindhoven 
| AFC Ajax
| AZ Alkmaar
|-
| align=center | 2005 – 2006
| PSV Eindhoven 
| AZ Alkmaar
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2006 – 2007
| PSV Eindhoven    14px
| AFC Ajax
| AZ Alkmaar
|-
| align=center | 2007 – 2008
| PSV Eindhoven | AFC Ajax
| NAC Breda
|-
| align=center | 2008 – 2009
| AZ Alkmaar | FC Twente
| AFC Ajax
|- 
| align=center | 2009 – 2010
| FC Twente | AFC Ajax
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 2010 – 2011
| AFC Ajax    14px
| FC Twente
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 2011 – 2012
| AFC Ajax | Feyenoord
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 2012 – 2013
| AFC Ajax | PSV Eindhoven
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2013 – 2014
| AFC Ajax | Feyenoord
| FC Twente
|- 
| align=center | 2014 – 2015
| PSV Eindhoven | AFC Ajax
| AZ Alkmaar
|- 
| align=center | 2015 – 2016
| PSV Eindhoven | AFC Ajax
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2016 – 2017
| Feyenoord | AFC Ajax
| PSV Eindhoven
|- 
| align=center | 2017 – 2018
| PSV Eindhoven |  AFC Ajax
| AZ Alkmaar
|- 
| align=center | 2018 – 2019
| AFC Ajax |  PSV Eindhoven
| Feyenoord
|-
| align=center | 2019 – 2020
| colspan=3 | Nedohráno kvůli pandemii covidu-19
|-
|- 
| align=center | 2020 – 2021
| AFC Ajax |  PSV Eindhoven
| AZ Alkmaar
|- 
| align=center | 2021 – 2022
| AFC Ajax '|  PSV Eindhoven
| Feyenoord
|- 
| align=center | 2022 – 2023
| 
|  
| 
|}

Poznámky
  UTR  Klub FC Utrecht vznikl sloučením tří klubů z města Utrecht. V roce 1970 se sloučily úspěšné kluby DOS, Elinkwijk a Velox.
  AZ  Klub AZ Alkmaar vznikl v roce 1967 pod názvem AZ Alkmaar '67. Přejmenován byl v roce 1986.
  RJC  Klub Roda JC Kerkrade nebo také Roda JC vznikl v roce 1962 sloučením dvou klubů z města Kerkrade. Sloučeny byly kluby Rapid JC, vítěz Nederlands landskampioenschap voetbal 1955–56, a Roda Sport.
  TWE  Klub FC Twente vznikl v roce 1965 sloučením dvou klubů z města Enschede. Sloučeny byly kluby Sportclub Enschede, vítěz Nederlands landskampioenschap voetbal 1925–26'', a Enschedese Boys.
  FOR  Klub Fortuna Sittard vznikl v roce 1968 sloučením dvou klubů z města Sittard. Sloučeny byly kluby Fortuna '54 a Sittardia.

Odkazy

Reference